Ragan – comune nella contea di Harlan, Nebraska, Stati Uniti d'America

Persone 
 Chuck Ragan – cantautore e chitarrista statunitense
 David Ragan – pilota automobilistico statunitense
 Mike Ragan – attore e truccatore statunitense
 Randy Ragan – ex calciatore canadese